Szentiványi Károly (1802–1877) politikus, országgyűlési képviselő, főispán
Szentiványi Károly (1865–1947) római katolikus pap, egyházi író